Метлов — фамилия. Известные носители:
 Метлов, Владимир Иванович (род. 1936) — советский и российский философ.
 Метлов, Николай Афанасьевич (1885—1971) — советский педагог-музыкант.